Příjmení Coughlin nosí více významných osobností:

 Charles Coughlin (1891–1979) – americký katolický kněz kanadského původu
 Lawrence Coughlin (1929–2001) – americký právník a politik
 Natalie Coughlinová (* 1982) – americká plavkyně